Il doppio maschile del Japan Open Tennis Championships 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ashley Fisher e Tripp Phillips erano i detentori del titolo, ma Phillips non ha partecipato.
Solo Fisher ha partecipato facendo coppia con Jim Thomas, ma ha perso in semifinale contro Jordan Kerr e Robert Lindstedt.

Jordan Kerr e Robert Lindstedt hanno battuto in finale 6–4, 6–4, Frank Dancevic e Stephen Huss.

Teste di serie

  Jeff Coetzee /  Rogier Wassen (primo turno)
  Eric Butorac /  Todd Perry (primo turno)

  Petr Pála /  David Škoch (quarti)
  Ashley Fisher /  Jim Thomas (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Japan Open Tennis Championships 2007
ATP Tour 2007